Calsow ist der Familienname folgender Personen:

 Georg Calsow (1857–1931), deutscher Verwaltungsjurist; Oberbürgermeister der Stadt Göttingen
 Martin Calsow (* 1970), deutscher Schriftsteller und Journalist

Siehe auch:
 Kalsow
 Kalso